Steve Cook, né le  à Hastings, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à Nottingham Forest.

Biographie 

La saison 2016-17, il joue chaque minute de la saison.

Le , il rejoint Nottingham Forest.

Statistiques

Palmarès 
 Bournemouth
Football League Championship (D2)
Champion : 2015

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1991
Naissance à Hastings (Royaume-Uni)
Footballeur anglais
Joueur du Brighton and Hove Albion FC
Joueur du Mansfield Town FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur du Nottingham Forest FC